Амина Мохтар () (род. 4 октября 1959, Муар, Джохор) – малайзийская писательница, пишущая на малайском языке.

Краткая биография
Окончила курсы медсестер на медицинском факультете Университета Малайя. Работает старшей медсестрой в Медицинском центре Университета Малайя.

Творчество
Пишет рассказы, повести, пьесы, стихи. Опубликовала 14 повестей, три сборника рассказов, два сборника поэзии. Рассказы писательницы включены также во многие антологии наряду с другими авторами, в том числе в совместный сборник малайзийских и венесуэльских писателей . Пять ее пьес поставлены в различных театрах страны и  более 100 радиопьес осуществлены компанией «Радио и Телевидение Малайзии» . Её  произведения удостоены более 20 наград, включая такие престижные, как Главная литературная премия Малайзии и Премия Сако.

Награды
Главная литературная премия Малайзии (1998/1999)
Литературная премия Джохора (1999, 2001)
Премия Радио и телевидения Малайзии «Сери Ангкаса» (2001)
Премия Сако (2001, 2012)

Публикации

Повести
Diari Seorang Jururawat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996 (второе издание  2002)  ISBN 983625238X
Iman Markisa. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2002.
Dominasi Tebrau. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003
Semakin Dekat. Kuala Lumpur: Balaikarya Enterprise, 2004
 Ku usir lara ini. Selangor: Alaf Dua Puluh Satu, 2007
 Seteguh fikrah Saleha. Kuala Lumpur: PTS Millenia, 2008
 Merdekakan Cinta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008
 Aku bukan komprador. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009
 Doa Insan Berkasih. Batu Caves, Selangor: PTS Litera Utama, 2009
Ratap Abisah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2012
Bidadari. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia, 2016 ISBN 9789674601287
 Qayyum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016

Рассказы
Pelamin embun: kumpulan cerpen. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009
 Penawar. Selangor: Impianis Enterprise, 2002
 Di ufuk fajar: kumpulan cerpen. Batu Caves, Selangor: PTS Litera Utama, 2011

Стихи
 Semoga Cepat Sembuh. Kuala Lumpur: Balaikarya Enterprise, 2004 ISBN 9834135505
 Berikan aku cantiknya hati: kumpulan sajak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018

Примечания 

Писатели Малайзии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1959 году